Les Élections régionales de 2008 au Tyrol (Landtagswahl in Tirol 2008) se sont tenues en Autriche dans le land du Tyrol, le . 

2008
Tyrol
Politique en juin 2008